Estadio Municipal de Anduva
Estadio Municipal (Badalona)
Estadio Municipal de Chapín
Estadio Municipal de Concepción
Estadio Municipal de Ipurua
Estadio Municipal de Riazor
Estadio Municipal de Santo Domingo
Estadio Municipal Germán Becker

Zie ook 
 Stadsstadion (doorverwijspagina)
 Stade Municipal (doorverwijspagina)